Кла́рксон () — англійське патронімічне прізвище (букв. «син Кларка») або прізвище, пов'язане з видом діяльності (букв. «син клерка»). Прізвище може походити від давньоанглійського clerc, clerec, що означає «священик»; давньоанглійські слова пізніше були підкріплені давньофранцузькою формою слова «clerc». І давньоанглійські, і давньофранцузькі слова походять від пізньолатинського clericus, яке у свою чергу походить від , яке є похідним від kleros, що означає «спадщина», «спадок».

Відомі носії прізвища 
 Адрієн Кларксон (;  1939) — канадська журналістка, 26-й генерал-губернатор Канади.
 Джеремі Кларксон (;  1960) — британський телеведучий та журналіст.
  (;  1992) — американський баскетболіст.
 Девід Кларксон (;  1984) — канадський хокеїст, правий нападник.
 Келлі Кларксон (;  1982) — американська і канадська співачка та акторка.
 Лана Кларксон (; 1962—2003) — американська кіноакторка і фотомодель.
 Патрісія Кларксон (;  1959) — американська акторка.
 С. Дж. Кларксон (;  1970) — британська телережисерка.

Примітки 

Патронімічні прізвища
Прізвища від назви ремесла